Max Factor (ondernemer), Pools-Amerikaans ondernemer
 Max Factor (merk), cosmeticamerk van bovengenoemde